Gåsasjön (Gåsasjö) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gåsasjö (Gällinge socken, Halland, 636869-128944), sjö i Kungsbacka kommun,  (2 ha)
Gåsasjö (Gällinge socken, Halland, 637030-128566), sjö i Kungsbacka kommun,  (5 ha)
Gåsasjön, Småland, sjö i Gislaveds kommun, 
Gåsasjön (Bredareds socken, Västergötland), sjö i Borås kommun, 
Gåsasjön (Mårdaklevs socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,  (5,76 ha)

Se även
Gåssjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn